Medlov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Medlov, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale 
Medlov, comune del distretto di Olomouc, nella regione di Olomouc